Sato se poate referi la 

 Sato (nume de familie), cel mai frecvent nume de familie din Japonia;
 Sato (vin de orez), băutură slab alcoolică originară din Tailanda;
 Sato (instrument), un instrument muzical de forma unei lăute cu gât lung, de origine din Asia Centrală;
 "S.A.T.O.", cântec de Ozzy Osbourne din albumul anului 1981, Diary of a Madman;
 Sato (câine), un câine feral din Puerto Rico;
 SaTo, un brand de produse igienice de toaletă;
 Sato Oyj, o companie de construcțe de locuințe din Finlanda;
 SATO, companie de produs etichete cu bar code.

Vezi și 

 Nume de familie japoneze
 Nume proprii japoneze

Legături externe 

 Căutare Google pentru cuvâtul Sato

Dezambiguizare
Nume de familie japoneze
Nume proprii